, une communauté du comté de Scott dans l'Indiana.
 , une communauté du comté de Saline dans le Missouri.

Voir aussi